Pelagius (von griechisch πέλαγος pelagos ‚Ozean‘, etwa „Mann vom Meere“) ist der Name folgender Personen:

 Pelagius (Heiliger) († 282/284), römischer Märtyrer
 Pelagius (Theologe) (um 350–420), britischer Mönch und Prediger, nach dem die Lehre des Pelagianismus benannt wurde
 Pelagius I. (556–561), Papst
 Pelagius II. (579–590), Papst
 Pelayo († 737), spanischer Heerführer und Reichsgründer
 Pelagius von Albano (um 1165–1230), spanischer Kardinal und Kreuzfahrer
 Pelagius von Córdoba, auch Pelayo, legendärer spanischer Märtyrer und Heiliger
 Pelagius von Oviedo († 1153) spanischer Bischof und Chronist
 Alvarus Pelagius (um 1275–1353), Franziskaner und Bischof

Pelagius ist ein historisches Synonym für:
 Monachus, Gattung der Robben, einziger Vertreter Mönchsrobbe (Monachus monachus, Syn. Pelagius monachus)

Siehe auch:
 Pelagio
 Pelagia (Begriffsklärung)
 Pelayo (Begriffsklärung)